Талант — природна здібність виконувати якусь працю, здібність досягнути рівня майстерності у чомусь, що вже існує.
 Талант — антична вагово-грошова одиниця.

Див. також 
Талан (значення)